Tuna (Småland), een plaats in Zweden
 Tuna universitaria, een muziekgroep bestaande uit studenten, vooral bekend in Spanje, ook in Portugal en Latijns-Amerika. In Nederland zijn tuna's actief in Eindhoven en in Maastricht.
 Túna, fictieve heuvel uit De Silmarillion van J.R.R. Tolkien.
 Tuna (Södermanland)
 Tuna (Uppsala)